Municipio XIII (2001-2013)
 Municipio XIII (2013)